Sanmichelesi – abitanti di San Michele (Morfasso)
Sanmichelesi – abitanti di San Michele Mondovì
Sanmichelesi – abitanti di San Michele dei Mucchietti